Jaunet steht für:
 Trivialname von Salvelinus neocomensis, eine ausgestorbene Süßwasserfischart im Neuenburgersee

Jaunet ist der Familienname von:
 André Jaunet (1911–1988), französischer Flötist und Instrumentalpädagoge